Водопья́нов(-а) — русская фамилия; имеет женскую форму Водопьянова. Происхождение фамилии связывают со словом «водопьян» — тот, кто пьёт воду, непьющий человек.

Известные носители 
 Водопьянов, Анатолий Николаевич (род. 1960) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Водопьянов, Вениамин Петрович (1865—1943) — войсковой старшина, офицер-воспитатель Нижегородского кадетского корпуса (1913—1918).
 Водопьянов, Виктор Николаевич (род. 1962) — советский и российский хоккеист.
 Водопьянов, Евгений Дмитриевич (1910—1966) — советский инженер, конструктор стрелкового оружия, лауреат Сталинской премии.
 Водопьянов, Михаил Васильевич (1899—1980) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Водопьянов, Пётр Петрович (1855—1912) — полковник.
 Водопьянов, Радик Юрьевич (род. 1984) — киргизский футболист.
 Водопьянов, Сергей Владимирович (род. 1987) — российский боксёр-любитель.
 Водопьянов, Фёдор Алексеевич (1915—1997) ― советский инженер.



См. также 
 Улица Водопьянова

Примечания